

Реветь — річка в Башкортостані, права притока Малого Інзера
 Реветь — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан